Stroot bezeichnet
 einen Ortsteil der Gemeinde Handrup in Niedersachsen

Stroot ist der Familienname folgender Personen:
 Eberhard Stroot (* 1951), deutscher Leichtathlet und Künstler
 Martin Stroot (1927–2022), deutscher Kommunalpolitiker (Nordrhein-Westfalen) (CDU)
 Tommy Stroot (* 1988), deutscher Fußballtrainer

Siehe auch:
 Stroth